Рузаевка — топоним:

Казахстан 

Рузаевка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 «Рузаевка» — казахстанский футбольный клуб из села Рузаевка.

Россия 
 Рузаевка — город, административный центр Рузаевского района Мордовии.
Рузаевка — деревня в Петровском районе Саратовской области.
 Рузаевка — железнодорожный узел Куйбышевской железной дороги.

Узбекистан 

 Рузаевка (быв. Ленинчи) — прежнее название села Айбулак в Ахангаранском районе Ташкентской области.